Apophis és un dels Senyors del Sistema goa'uld dins l'univers de Stargate, interpretat per l'actor jamaicà Peter Williams. És l'enemic principal durant les quatre primeres temporades de Stargate SG-1. S'inspira en el déu egipci Apofis, que, com a la sèrie, era enemic de Ra.

El 2004, David J. Tholen i Roy A. Tucker, dos astrònoms fans de Stargate SG-1, van anomenar a un asteroide proper a la terra que van co-descobrir (99942) Apophis, en al·lusió a aquest personatge.

Referències 

Personatges de Stargate SG-1